Keos kan verwijzen naar:

 Kea (eiland)
 Keos (strip)